Classe Folgore – Cacciatorpediniere della Regia Marina durante la seconda guerra mondiale
 Classe Folgore – Costituita da una sola unità, la motocannoniera della Marina Militare